Torino est :
 le nom italien de la ville de Turin
 le nom d'une voiture Ford, la Ford Torino, nommée d'après la ville, et ses déclinaisons (Gran Torino et Gran Torino Sport, dont est tiré le titre du film Gran Torino)
 le raccourci de la commune italienne de Torino di Sangro
 le nom commun désignant le club de football du Torino Football Club (à ne pas confondre avec l'autre club de la ville, la Juventus Football Club)